Dinner steht für:
 Abendessen
 Dinner (Film), nigerianischer Film von Jay Franklyn Jituboh (2016)

Dinner ist der Familienname folgender Personen:

 Sonja Dinner, Schweizerische Unternehmerin und Mäzenin

The Dinner steht für:
 The Dinner, Alternativtitel von La cena (1998), italienischer Film von Ettore Scola
 Dinner für Spinner (2010), US-amerikanischer Film von Jay Roach
 The Dinner, Alternativtitel von Het Diner (Film), niederländischer Film von Menno Meyjes (2013) 
 The Dinner, Alternativtitel von I nostri ragazzi, italienischer Film von Ivano De Matteo (2014) 
 The Dinner (2017), US-amerikanischer Film von Oren Moverman

Siehe auch:
 Diner (Begriffsklärung)